Один літальний апарат та два кораблі військово-морських сил Франції були названі на честь героїзму морських піхотинців, виявленого поблизу міста Діксмейде під час битви на Ізері.

 Dixmude (дирижабль) - цепелін, що будувався для Імператорського флоту Німеччини під назвою  L 72, отриманий за репараціями, зазнав катастрофи 21 грудня 1923 року. 
 Dixmude A609 - побудований у США ескортний авіаносець, що використовувався під час Другої світової війни Великою Британією, а після її завершення переданий Франції. 
 Dixmude (L9015) - третій представник універсальних десантних кораблів типу «Містраль».

Багатозначні терміни
Назви військових кораблів Франції